

Série télévisée 

Ultraman, série télévisée ;
Ultraman Max, série télévisée ;
Ultraman Nexus, série télévisée.

Jeu vidéo 

Ultraman, jeu vidéo ;
PD Ultraman Battle Collection 64, jeu vidéo.

Cinéma  
Ultraman Cosmos 2: The Blue Planet, film japonais.

Sport 
Ultraman Triathlon, triathlon extrême.